Ems steht für:

 AG Ems, Reederei in Emden
 Bad Ems, Gemeinde an der Lahn, Deutschland
 Domat/Ems, Gemeinde im Kanton Graubünden, Schweiz
 Ems, Dampfschiff Baujahr 1884, siehe Flüsse-Klasse #Die Schiffe
 Ems (Schiff, 1934), ehemaliges Bereisungsschiff des Wasser- und Schifffahrtsamtes Emden
 Ems, Dampfschiff Baujahr 1937, siehe Komet (Schiff, 1937) als Handelsstörkreuzer
 Emsium, erdgeschichtliches Zeitalter des Devon
 Herren von Ems, österreichisches Adels- und Rittergeschlecht

Flüsse:
 Ems, Fluss zur Nordsee durch den Dollart im nördlichen Westfalen und westlichen Niedersachsen
 Ems (Eder), linker Zufluss der Eder bei Böddiger, Stadt Felsberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Ems oder Emsbach, linker Zufluss der Lahn bei Eschhofen, Stadt Limburg an der Lahn, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

Klippe:
 Ems Rock vor der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik

Personen:
 Harald von der Ems (* 1960), deutscher Fernsehjournalist

 Marx Sittich von Ems (1466–1533), Landsknechtsführer
 Rudolf von Ems (um 1200–1254?), deutscher Epiker

e-m-s steht für:
 e-m-s new media AG, deutsches Medienunternehmen

EMS steht als Abkürzung für:
 Kfz-Kennzeichen im Rhein-Lahn-Kreis
 Edinburgh Mathematical Society
 Eignungstest für das Medizinstudium in der Schweiz und früher in Österreich
 Ein-Mann-Motorsäge, siehe Kettensäge
 Electrical muscle stimulation, englisch für Reizstrom-Therapie
 Electronic Music Studios, einen Synthesizer-Hersteller
 Electronics Manufacturing Services, die Auftragsfertigung von elektronischen Baugruppen
 Elektrische Muskelstimulation bzw. Elektromyostimulation, siehe Elektrostimulation #Elektromyostimulation
 Elektronisches Meetingsystem
 Element Management System, eine Netzwerkmanagement-Software
Emergency Medical Services, englisch für Rettungsdienst
 Ems-Chemie, eine Schweizer Unternehmensgruppe
 ems Electronic Media School, eine deutsche Journalistenschule
 Enhanced Message Service, eine erweiterte SMS
 Enterprise Mobility Suite, einen Cloudservice von Microsoft, siehe Microsoft Enterprise Mobility Suite
 Eosinophilie-Myalgie-Syndrom, ein nach Tryptophan-Zufuhr auftretendes Beschwerdebild
 Epidemiologisches Meldesystem, ein österreichisches Infektionskrankheiten-Register
 Equines Metabolisches Syndrom, siehe Metabolisches Syndrom (Pferd)
 Erde-Mond-Schwerpunkt
 Essen Motor Show, eine jährliche Automobilmesse
 Ethylmethansulfonat, ein Mutagen
 Euregio Medical School, ein österreichisch-italienisches Universitätsprojekt
 Europäische Makroseismische Skala zur Einordnung der Intensität von Erdbeben
 Europäisches Modulares System, ein Konzept für überlange LKWs, siehe EuroCombi
 European Mathematical Society
 European Meteorological Society
 European Microscopy Society
 Evangelische Mittelschule Schiers, eine Schweizer Internatsschule
 Evangelische Mission in Solidarität
 Event Management System, siehe Veranstaltungsverwaltungssystem
 Expanded Memory Specification, eine Speichererweiterung
 Express Mail Service, eine internationale Express-Versandart

E²MS steht für:
 , siehe Elektronikdienstleister

E.M.S. steht für:
 E.M.S., österreichische Punk/Hardcore-Band

EmS steht für:
 Europa macht Schule, Projekt zur Förderung des interkulturellen Austauschs in Europa

ems steht für:
 Alutiiq (ISO-639-3-Code), Sprache der Sprachgruppe Yupik, Eskimosprache der indigenen Yupik

Siehe auch:
 EMMS

Abkürzung